«Лючи́я ди Ламмерму́р» (итал. Lucia di Lammermoor) — художественный кинофильм, поставленный в 1971 году. Экранизация одноимённой оперы Гаэтано Доницетти по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». В главной партии — Анна Моффо.

Сюжет
Фильм-опера. Экранизация одноимённой оперы Гаэтано Доницетти по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста».
Шотландия, XVIII век.  Лорд Эдгардо Равенсвуд влюблён и тайно обручён с Лючией ди Ламмермур — сестрой своего злейшего врага, которому поклялся отомстить за убийство отца. Брат Лючии — Энрико — узнав об их встречах и обручении, приходит в ярость, ведь он уже обещал сестру в жёны богатому и знатному лорду Артуро. Воспользовавшись отъездом Эдгардо, Энрико с помощью подложного письма уговаривает сестру выйти замуж по его выбору. Вернувшийся из Франции Эдгардо обвиняет Лючию в неверности и проклинает её. Несчастная девушка лишается рассудка, убивает своего мужа и умирает. Потрясённый случившимся, Эдгардо совершает самоубийство.

В ролях
 Анна Моффо — Лючия ди Ламмермур
 Лайош Косма — Эдгардо Равенсвуд, возлюбленный Лючии
 Джулио Фиораванти — Энрико, владетель Ламмермура, брат Лючии
 Паоло Вашингтон — Раймондо, пастор, наставник Лючии
 Пьетро ди Вьетри — Артуро, жених Лючии
 Глауко Скарлини — Норманн, начальник стражи замка
 Анна Мария Сегатори — Алиса, подруга Лючии
 Карла Манчини — Анжела

Музыканты
 Римский симфонический оркестр
 Хор RAI
 Дирижёр: Карло Феличе Чилларио

Съёмочная группа
 Режиссёры: Марио Ланфранки, Сандро Больчи
 Композитор: Гаэтано Доницетти
 Сценарий: Сальваторе Каммарано (автор либретто оперы), Вальтер Скотт (автор романа Ламмермурская невеста), Марио Ланфранки
 Художник: Маурицио Монтеверде
 Монтаж: Гвидо Францесканжели

Места съёмок
Съёмки кинофильма-оперы происходили в замке Орсини-Одескальки в Браччано (Лацио, Италия).

Издание на видео
 Выпущен на DVD 24 мая 2002 года фирмой VAI.

Ссылки
 Фильм «Лючия ди Ламмермур» (1971) на IMDb
 Либретто оперы «Лючия ди Ламмермур»

Фильмы-оперы Италии
Экранизации произведений Вальтера Скотта
Экранизации опер Гаэтано Доницетти
Фильмы-оперы по литературным произведениям